Дьен:

 Дьен — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь.
 Дьен, Раймонда (род. 1929) — французская общественная деятельница.